Die Imagawa Familie (, Imagawa-uji) war eine der einflussreichen Familien der japanischen Sengoku-Zeit. Sie war jedoch bereits in der Muromachi-Zeit mit Aufgaben im Namen des Kaiserhofes betraut worden und gehörten zu den älteren Adelsfamilien.

Vertreter 
Ihr berühmtester Vertreter, Imagawa Yoshimoto ist ein Daimyō der mittleren Sengoku-Zeit, (siehe auch Sengoku-Daimyō) und war der feudale Kriegsherr, der die Provinz Suruga, Provinz Tōtōmi und Provinz Mikawa beherrschte. Er lebte von 1519 bis 1560. Er soll Verbindungen zu der Familie eines Halbbruder Takeda Shingens, Takeda Nobuzane gehabt haben.
Sein Sohn Imagawa Ujizane war ein einflussreicher Fürst mit wechselvollem Leben und eifriger Kulturschaffender (Waka, Renga, Kemari) und gehörte zu den herausragendsten Figuren im Japan jener Zeit.

 Kuniuji Imagawa
 Morouji Imagawa
 Norikuni Imagawa
 Noriuji Imagawa
 Ujiie Imagawa
 Yasumori Imagawa
 Norimasa Imagawa
 Noritada Imagawa
 Yoshitada Imagawa
 Ujichika Imagawa
 Ujiteru Imagawa
 Imagawa Yoshimoto
 Imagawa Ujizane

Stammbaum

Weblinks 
 "Suruga Imagawa-shi" auf der Seite Harimaya.com (vom 12. Juli 2008) (japanisch)
 Samurai Archive

Literatur 
 Arimatsu Yūgaku:  (etwa „Forschungen über die Imagawa Sengoku Daimyō“), Verlag Yoshikawa Kōbunkan, 1994, ISBN 4-642-02734-3.
 Nagakura Chieko:  (etwa „Forschungen über die Imagawa Suruga Daimyō“), Tōkyōdō Shuppan, 1995, ISBN 4-490-20277-6.
 Owada Tetsuo:  (etwa „Forschungen über die Imagawa“), Seibundō Shuppan, 2001, ISBN 4-7924-0492-4.
 Kubota Masaki:  (etwa „Die Sengoku Daimyō der Imagawa und die Gebietskontrolle“), Verlag Yoshikawa Kōbunkan, 2005, ISBN 4-642-02839-0.
 Ōishi Manabu:  (etwa „Die Herrschaft der Imagawa-kōke - am Beispiel der Umgebung von Edo“), Hrsg. Tokyo Gakugei University Research Society on Japan Pre-Modern History, Meicho Shuppan, 2002, ISBN 4-626-01665-0.
 Stephen Turnbull, Samurai: The World of the Warrior, London, Osprey Publishing, 2003, S. 224.

Einzelnachweise 

Klan der Sengoku-Zeit